Dasher steht für:
 Dasher (Georgia), eine Stadt in den Vereinigten Staaten
 Dasher (Software), Texteingabesystem
 Dasher River, Fluss in Tasmanien, Australien
 Erica Dasher (* 1985), US-amerikanische Schauspielerin
 HMS Dasher, Flugzeugträger
 VW Dasher, Automodell der Marke VW, siehe VW Passat B1